Citronela es un nombre común usado en botánica y con el que se puede referir a:
 Cymbopogon género de plantas de la familia Poaceae.
 Citronella género de plantas perteneciente a la familia Cardiopteridaceae.
 Melissa officinalis, del género Melissa, hierba perenne de la familia Lamiaceae.

Citronela es un término también usado en referencia al aceite de citronela con presencia de Geranial (también conocido como citral) y Citronelol; que puede extraerse de plantas de diferente género y familia.